Mary Jane Watson
Een type schoen, ook wel bandschoen